Batedor (DC Comics), um personagem da DC Comics
 Batedor (quadribol), uma das quatro posições do Quadribol, em Harry Potter.
 Rebatedor, posição no beisebol.
 Militar encarregado do reconhecimento em força

Desambiguação